Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2000/01.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (11., 12., 13. August 2000) bis zum Saisonfinale am 19. Mai 2001 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Wappen: Vereinswappen zum Zeitpunkt der Spielzeit.
 Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Cheftrainern angegeben.
 Nr.: Rückennummer des Spielers. Bei gleichen Nummern für mehrere Spieler wurde die jeweilige Nummer eines Abgangs durch einen Zugang übernommen oder beide Spieler standen nie gleichzeitig auf dem Feld.
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielten bzw. in Deutschland geboren wurden.
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, an denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–18 für einen Spieler, der einem Kader bis einschließlich des 18. Spieltags (Winterpause) angehörte bzw. ab 19 für einen Spieler, der einem Kader ab dem 19. Spieltag angehörte (Angaben nur bei externen Zu- und Abgängen). Zudem sind Spieler mit II (zweite Mannschaft) gekennzeichnet, die zumindest zeitweise zusätzlich im Kader einer Nachwuchsmannschaft standen.
 Position: Angabe der Position des Spielers gemäß der Positionsangaben der Kaderlisten auf den Websites der jeweiligen Vereine.
 Alter: Alter des Spielers in Jahren im Zeitraum der Spieltage der Kaderzugehörigkeit.
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2000/01.
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2000/01.
 Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.

Kader

FC Bayern München 

Cheftrainer: Ottmar Hitzfeld (/)

FC Schalke 04 

Cheftrainer:  (/)

Borussia Dortmund 

Cheftrainer: Matthias Sammer (/)

Bayer 04 Leverkusen 

Cheftrainer: Christoph Daum (; bis zum 8. Spieltag), Rudi Völler (; Interimstrainer vom 9. bis zum 12. Spieltag), Berti Vogts (/; ab dem 13. Spieltag)

Hertha BSC 

Cheftrainer: Jürgen Röber (/)

SC Freiburg 

Cheftrainer: Volker Finke (/)

Werder Bremen 

Cheftrainer: Thomas Schaaf (/)

1. FC Kaiserslautern 

Cheftrainer: Otto Rehhagel (; bis zum 7. Spieltag), Andreas Brehme (/; ab dem 8. Spieltag)

VfL Wolfsburg 

Cheftrainer: Wolfgang Wolf (/)

1. FC Köln 

Cheftrainer: Ewald Lienen (/)

TSV 1860 München 

Cheftrainer: Werner Lorant (/)

Hansa Rostock 

Cheftrainer: Andreas Zachhuber (; bis zum 3. Spieltag), Juri Schlünz (; Interimstrainer am 4. und 5. Spieltag), Friedhelm Funkel (/; ab dem 6. Spieltag)

Hamburger SV 

Cheftrainer: Frank Pagelsdorf (/)

Energie Cottbus 

Cheftrainer: Eduard Geyer (/)

VfB Stuttgart 

Cheftrainer: Ralf Rangnick (; bis zum 22. Spieltag), Felix Magath (; ab dem 23. Spieltag)

SpVgg Unterhaching 

Cheftrainer: Lorenz-Günther Köstner (/)

Eintracht Frankfurt 

Cheftrainer: Felix Magath (; bis zum 19. Spieltag), Rolf Dohmen (; vom 20. bis zum 27. Spieltag), Friedel Rausch (; ab dem 28. Spieltag)

VfL Bochum 

Cheftrainer: Ralf Zumdick (; bis zum 21. Spieltag), Rolf Schafstall (/; ab dem 22. Spieltag)

2000 2001
Bundesliga 2000 01
Bundesliga 2000 01
Kaderliste